Лангіді́к, Ланґідік () — муніципалітет у Франції, у регіоні Бретань, департамент Морбіан. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 430 км на захід від Парижа, 115 км на захід від Ренна, 36 км на північний захід від Ванна.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 2968 оподаткованих домогосподарств, у яких проживали 7553,0 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Галерея зображень

Посилання 

 Офіційний сайт міста Лангідік
 Туристичне бюро муніципалітету Лангідік
 Лангідік на сайті французького Національного інституту географії
 [ Розташування муніципалітету Лангідік на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Морбіан

Примітки 

Муніципалітети департаменту Морбіан